Николай Минчев може да се отнася за:
 Николай Минчев – български лекар, баща на цигуларя проф. Минчо Минчев
 Николай Минчев (р. 1972) – български инженер, учен (доцент, декан)
 Николай Минчев (р. 1975) – български футболист
 Николай Минчев (р. 1979) – български цигулар, син на цигуларя проф. Минчо Минчев
 Николай Минчев (р. 1992) – български футболист